Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM — Радиотехническая комиссия морских сервисов) — международная некоммерческая организация, занимающаяся стандартизацией радиотехнических средств морской навигации, связи и родственных технологий. Основана в США в 1947 году. Расположена в Вашингтоне (округ Колумбия).

Членами RTCM являются государственные и негосударственные организации.

Некоторые стандарты, разработанные RTCM, используются не только морскими, но также и наземными и воздушными потребителями.

Специальные комитеты 
Действующие специальные комитеты (Special Committee, SC) RTCM:

 SC 101 — Digital Selective Calling (DSC)
 Объединенный специальный комитет 101/110 — портативные VHF-рации, оснащенные GPS
 SC 104 — передача поправок систем дифференциальной коррекции для глобальных навигационных спутниковых систем Differential Global Navigation Satellite Systems (DGNSS). Стандарты данного комитета часто применяются для дифференциальной системы GPS и Real Time Kinematic (геодезия).

 SC 109 — Electronic Charts
 SC 110 — Аварийные радиобуи (EPIRB и PLB)
 SC 117 — Интерференция морских систем связи в диапазоне VHF
 SC 119 — Maritime Survivor Locator Devices
 SC 121 — Automatic Identification Systems (AIS) и digital Messaging
 SC 123 — Служба передачи коротких цифровых сообщений VHF-FM
 SC 127 — Enhanced Loran (eLoran)
 SC 128 — Satellite Emergency Notification Device (SEND)

См. также 
 Radio Techical Commission for Aeronautics (RTCA)

Примечания

Ссылки 
 The Radio Technical Commission for Maritime Services 

Организации по стандартизации
Морская радиоэлектронная аппаратура